Gallipoli může znamenat:

Místo 
 Gallipoli – poloostrov v evropské části Turecka
 Bitva o Gallipoli – bitva první světové války o Dardanelský průliv
 Gallipoli (město) – město v Itálii

Film 
 Gallipoli (film, 1981) – australský válečný film režiséra Petera Weira
 Gallipoli (film, 2005) – turecký dokument

Sport 
 Gallipoli Football 1909 SSD – fotbalový klub z italského stejnojmenného města